

Sigle 
 Medicina tradizionale cinese
 My Two Cents

Cinema
MTC, Medianetwork Communication – Casa di distribuzione italiana di home video

Codici 
 MTC – codice aeroportuale IATA della base aerea Selfridge Field di Harrison Township/Mount Clemens (Stati Uniti d'America)
 mtc – codice ISO 639-3 della lingua munit

Mineralogia 
 Mtc – abbreviazione di monticellite

Note